Миусик — малая река в Луганской области. Левый приток реки Миуса (бассейн Азовского моря).

География 
Берёт начало в местности между городом Петровским и посёлком Артёма. Ниже посёлка Трубный на реке расположено Яновское водохранилище. Миусик впадает в Миус в западной части города Вахрушева.

Населённые пункты 
 город Петровское (исток в западных окрестностях)
 Грушёвое
 Красный Кут
 Трубный
 город Вахрушево (устье на реке Миусе в городской черте)

Экологические проблемы 
Река Миусик в 2010-х фигурировала в качестве объекта сильнейшего загрязнения из скважины закрытой шахты («Основная»).

Примечания 

Притоки Миуса
Реки Луганской области